Latino, en Wikipedia, puede referirse a:

Cultura clásica 

 Lo perteneciente o relativo al Latium, antigua región de la Italia central (actual Lacio y cuna del pueblo latino).
 Lo perteneciente o relativo a los latinos, pueblo antiguo de la región del Latium.
 Latino (rey), su rey epónimo.
 Lo perteneciente o relativo al derecho latino, originariamente concedido a este pueblo, y luego extendido por el Imperio romano.
 Lo perteneciente o relativo al Imperio latino, el de los cruzados en Oriente (no confundir con el Imperio romano).
 Los latinos (Edad Media), término con el que se conocía a los cruzados en Oriente.
 Lo perteneciente o relativo al latín.
 Lo perteneciente o relativo al alfabeto latino.
 Lo perteneciente o relativo a las lenguas romances o «lenguas neolatinas».

Geografía y etnografía 

 La América Latina, un concepto lingüístico y geográfico que identifica a la región del continente americano donde predominan las lenguas romances.
 El Arco Latino, una organización de cooperación entre gobiernos locales intermedios que comprende tres Estados de la Unión Europea: España, Francia e Italia.
 La Europa latina, un concepto lingüístico y geográfico que identifica a la región del continente europeo donde predominan las lenguas romances.
 La Unión Latina, una organización internacional conformada por 35 Estados cuyo idioma oficial es una lengua derivada del latín.
 Lo perteneciente o relativo a los pueblos latinos.

Miscelánea 

 Latino (cantante) (n.1973), cantante y actor brasileño.
 Latino (lenguaje de programación), un lenguaje de programación procedimental con sintaxis en español.
 El latino (Estados Unidos), el nombre que se da en los Estados Unidos a cada una de las personas (de diversas etnias) provenientes de algún país latinoamericano.
 Latino (película), una película estadounidense de 1985.
 La cruz latina, una cruz formada por dos segmentos de diversa medida que se intersecan en ángulo recto, donde el segmento menor tiene una proporción de tres cuartos respecto del más largo.
 La vela latina, un tipo de vela propulsora de embarcaciones de forma triangular.
 La Copa Latina (fútbol), una extinta competición futbolística.
 Lo perteneciente o relativo a la Iglesia latina, la que usa los ritos latinos.
 El latino sine flexione, una lengua auxiliar.
 El pop latino, un género musical.

Enlaces externos